Мирослав Дуда Радивојевић (Београд, 27. новембар 1919 — Београд, 23. новембар 1990) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1958. || Случај у трамвају ТВ филм || Агент
|-
| 1959. || Карташи ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1959-1960. || Сервисна станица ТВ серија || /
|-
| 1960. || Партизанске приче || /
|-
| 1961. || Нема малих богова || Милиционер (као Дуда Радивојевић)
|-
| 1961. || Доктор главом и брадом ТВ филм || /
|-
| 1961. || Срећа у торби || Сват (као Д. Радивојевић)
|-
| 1961. || Случајан погодак ТВ филм || /
|-
| 1962. || Звиждук у осам || Камерман
|-
| 1966. || Људи и папагаји ТВ серија || Поштар
|-
| 1967. || Волите се људи ТВ серија || /
|-
| 1967. || Лопови, таленти и обожаваоци ТВ филм || /
|-
| 1968. || Парничари ТВ серија || /
|-
| 1968—1969. || Сачулатац ТВ серија || Циганин
|-
| 1969. || Бог је умро узалуд || Бубац „Велико ђубре” (као Дуда Радивојевић)
|-
| 1969. || Музиканти ТВ серија || Сељак
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Десет заповести ТВ серија || Мусић
|-
| 1972. || Ћу, ћеш, ће ТВ мини серија || /
|-
| 1973—1974. || Позориште у кући ТВ серија || Конобар
|-
| 1975. || Живот је леп ТВ серија || Келнер
|-
| 1976. || Повратак отписаних || Сељак
|-
| 1977. || 67. састанак Скупштине Кнежевине Србије ТВ филм || Поповић
|-
| 1978. || Стићи пре свитања || /
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Сељак
|-
| 1978. || Госпођа министарка ТВ филм || Жандарм 2
|-
| 1979. || Прва Српска железница ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Приповедања Радоја Домановића ТВ серија || Наредник
|-
| 1980. || Слом ТВ серија || Момчило Нинчић
|-
| 1982. || Последњи чин ТВ серија || /
|-
| 1984. || Убица ТВ филм || Кондуктер у возу
|-
| 1985. || Томбола ТВ филм || Мика, играч томболе
|-
| 1986. || Медвед 007 ТВ филм || /
|-
| 1988. || Портрет Илије Певца ТВ мини серија || Срета
|-
| 1988. || Четрдесет осма - Завера и издаја ТВ серија || Васил Коларов
|-
| 1989. || Чкаља, снага кладе ваља Видео || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1919.
Умрли 1990.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда